Rolf Richter (* 26. Mai 1941 in Oederan; † 14. Januar 1988 ebenda) war ein deutscher Schachkomponist.

Rolf Richter spielte in jungen Jahren in der Mannschaft von Fortschritt Oederan Schach. Etwa 1961 begann er mit der Schachkomposition. Er publizierte einige Drei- und Mehrzüger sowie Hilfs- und Selbstmattaufgaben. Doch sein Hauptinteresse galt der Schachstudie. In den 1970er Jahren entwickelte er sich zum erfolgreichsten Studienkomponisten der DDR. Durch die Konzentration auf Tasks errang er eine zweistellige Anzahl von Preisen und anderen Auszeichnungen. Richter komponierte etwa 80 Studien.

Nachfolgende Studie zeigt eine Allumwandlung von Schwarz und Patt in vier Varianten jeweils nach doppeltem Figurenopfer.

Lösung:
1. Kg5–h6 e2–e1D Damen-Umwandlung
2. Lb4xe1 b2–b1S Springer-Unterverwandlung
3. Le1–b4 a3–a2
4. Sg4–e5 h2–h1T Turm-Unterverwandlung
5. Lb4–f8 Th1–g1
6. Se5–f7+ Le8xf7
7. Lf8–g7+ Tg1xg7 patt
4. … a2–a1D
5. Lb4–d6 Da1–c3
6. Se5–f7+ Le8xf7
7. Ld6–e5+ Dc3xe5 patt
4. … a2–a1L Läufer-Unterverwandlung
5. Lb4–e7 La1xe5
6. Le7–f6+ Le5xf6 patt
4. … h2–h1D
5. Lb4–e7 Dh1–f3
6. Se5–g6+ Le8xg6
7. Le7–f6+ Df3xf6 patt

Weblinks 
 

Schachkomponist
Deutscher
Geboren 1941
Gestorben 1988
Mann